Astrodaucus bessarabicus är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Sergei Sergeevich Stankov. Astrodaucus bessarabicus ingår i släktet Astrodaucus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bessarabicus